Der Begriff Rat der Volkskommissare bezeichnet:

 den Rat der Volkskommissare der RSFSR (7. November 1917 bis 29. Dezember 1922)
 den Rat der Volkskommissare der Sowjetunion (30. Dezember 1922 bis 15. März 1946)